Lante Montefeltro Della Rovere ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Lante Montefeltro della Rovere (1762–1818), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Antonio Lante Montefeltro della Rovere (1737–1817), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche